Houdremont ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Houdremont (* 1983), luxemburgischer Eishockeyspieler
 Eduard Houdremont (1896–1958), luxemburgisch-deutscher Metallurg und Industrieller